Saint-Hilaire (Allier)
 Saint-Hilaire (Aude)
 Saint-Hilaire (Doubs)
 Saint-Hilaire (Haute-Garonne)
 Saint-Hilaire (Haute-Loire)
 Saint-Hilaire (Isère)
 Saint-Hilaire (Lot)
 Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme)
 Saint-Hilaire (Essonne)
ook:
Saint-Hilaire-au-Temple, Marne 
Saint-Hilaire-Bonneval, Haute-Vienne
Saint-Hilaire-Cottes, Pas-de-Calais
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, Loire 
Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Hérault 
Saint-Hilaire-de-Brens, Isère 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard 
Saint-Hilaire-de-Briouze, Orne 
Saint-Hilaire-de-Chaléons, Loire-Atlantique
Saint-Hilaire-de-Clisson, Loire-Atlantique
Saint-Hilaire-de-Court, Cher 
Saint-Hilaire-de-Gondilly, Cher
Saint-Hilaire-de-la-Côte, Isère
Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironde
Saint-Hilaire-de-Lavit, Lozère
Saint-Hilaire-de-Loulay, Vendée 
Saint-Hilaire-de-Lusignan, Lot-et-Garonne
Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée
Saint-Hilaire-des-Landes, Ille-et-Vilaine
Saint-Hilaire-des-Loges, Vendée
Saint-Hilaire-d'Estissac, Dordogne 
Saint-Hilaire-de-Villefranche, Charente-Maritime
Saint-Hilaire-de-Voust, Vendée
Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Gard 
Saint-Hilaire-du-Bois (Charente-Maritime)
Saint-Hilaire-du-Bois (Gironde)
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Manche 
Saint-Hilaire-du-Maine, Mayenne 
Saint-Hilaire-du-Rosier, Isère
Saint-Hilaire du Touvet, Isère 
Saint-Hilaire-en-Lignières, Cher
Saint-Hilaire-en-Morvan, Nièvre 
Saint-Hilaire-en-Woëvre, Meuse 
Saint-Hilaire-Foissac, Corrèze 
Saint-Hilaire-Fontaine, Nièvre
Saint-Hilaire-la-Croix, Puy-de-Dôme
Saint-Hilaire-la-Forêt, Vendée
Saint-Hilaire-la-Gérard, Orne
Saint-Hilaire-la-Gravelle, Loir-et-Cher
Saint-Hilaire-la-Palud, Deux-Sèvres
Saint-Hilaire-la-Plaine, Creuse 
Saint-Hilaire-la-Treille, Haute-Vienne
Saint-Hilaire-le-Château, Creuse
Saint-Hilaire-le-Châtel, Orne
Saint-Hilaire-le-Grand, Marne
Saint-Hilaire-le-Lierru, Sarthe
Saint-Hilaire-le-Petit, Marne
Saint-Hilaire-les-Andrésis, Loiret
Saint-Hilaire-les-Courbes, Corrèze
Saint-Hilaire-les-Monges, Puy-de-Dôme
Saint-Hilaire-les-Places, Haute-Vienne
Saint-Hilaire-le-Vouhis, Vendée
Saint-Hilaire-lez-Cambrai, Noorderdepartement
Saint-Hilaire-Luc, Corrèze
Saint-Hilaire-Petitville, Manche
Saint-Hilaire-Peyroux, Corrèze
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Loiret
Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Loire
Saint-Hilaire-sous-Romilly, Aube 
Saint-Hilaire-sur-Benaize, Indre 
Saint-Hilaire-sur-Erre, Orne
Saint-Hilaire-sur-Helpe, Nord
Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Loiret
Saint-Hilaire-sur-Risle, Orne
Saint-Hilaire-sur-Yerre, Eure-et-Loir
Saint-Hilaire-Taurieux, Corrèze

Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente 
Champagné-Saint-Hilaire, Vienne
Fargues-Saint-Hilaire, Gironde
Ferrières-Saint-Hilaire, Eure 
La Caillère-Saint-Hilaire, Vendée
Lanches-Saint-Hilaire, Somme 
Montgru-Saint-Hilaire, Aisne 
Talmont-Saint-Hilaire, Vendée
Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Haute-Saône

Personen 
 Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire (1779-1853)
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) 
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (1772-1845) 
Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire